Тикерный аппарат () — аппарат для передачи телеграфным либо телексным способом текущих котировок акций. Довольно быстро телеграфные сокращения названий компаний в котировках стали именовать тикерами — от названия специализированного телеграфа.

Томас Эдисон в 1869 году создал одну из самых ранних реализаций — «Универсальный тикерный аппарат». Специальная пишущая машинка подключалась к телеграфным проводам для соединения на противоположном конце с тикерным аппаратом. Напечатанный на пишущей машинке текст появлялся на узкой непрерывной бумажной ленте с противоположного конца связи. Аппарат имел скорость печати приблизительно один символ в секунду.

Дальнейшим развитием стал телетайп, где текст печатался уже построчно на бумаге стандартной ширины.

В настоящее время курсы последних биржевых сделок отображаются в виде бегущей строки на табло. На мониторе компьютера отображение может быть как в виде таблицы цен, так и в виде графиков, наглядно демонстрирующих динамику изменений.

См. также 
 Тикер
 Телеграмма
 Телетайп
 Электрический телеграф

Ссылки 
 Exchanges — Ticker Tape Terminology The Investment FAQ. 19 September 1999. 20 April 2007.
  Thomas Edison’s Ticker Tape Patent.
  Ticker Tape Digest (brief history of the ticker tape)
  IEEE Global History Network: The Stock Ticker.
  WorldWideSchool: Edison and the Stock Ticker.
 Telegraph History: Some Early Days of Western Union’s Stock Ticker Service, 1871—1910 by Charles R. Tilghman.

Биржи
История техники
Телеграф
Изобретения Томаса Эдисона